Състезанията по биатлон на зимните олимпийски игри през 2014 г. се провеждат в комплекса „Лаура“ в Красная поляна.

За първи път на олимпиада се провежда смесена щафета.

Оле Ейнар Бьорндален става най-усшешният спортист в историята на зимни олимпийски игри. С победа в смесената щафета, норвежецът събира 13 медала, подобрявайки 12-те отличия на сънародника си Бьорн Дели. Бьорндален става също и най-възрастният спортист със злато от зимни олимпиади.

Дария Домрачева става първата биатлонистка с 3 златни медала от една олимпиада.

Програма 
Разписание на 11-те дисциплини.

Часовете са в местно време (UTC+4).

Класиране по медали

Резултати

Спринт мъже 
Спринтът на мъжете се провежда на 8 февруари 2014 г. Печели норвежецът Оле Ейнар Бьорндален, който по този начин печели 12-ия си медал от зимни олимпийски игри (седми златен и трети в спринта) и се изравнява по брой медали със сънародника си Бьорн Дели, който също има 12 медала, но осем златни. Австриецът Доминик Ландетингер завършва втори, а Ярослав Соукуп от Чехия печели бронзов медал. Лидерът в Световната купа, Мартен Фуркад, завършва шести.

Спринт жени 
Спринтът на 7,5 km е спечелен от словашката представителка Анастасия Кузмина, която защитава титлата си от Ванкувър 2010. Сребърният и бронзовият медал биват спечелени съответно от рускинята Олга Вилухина и украинката Вита Семеренко. Вългарската представителка, Десислава Стоянова, завършва на 61-во място, което не ѝ дава право да участва в преследването, за което се класират първите 60 в спринта.

Преследване мъже

Преследване жени

Индивидуално мъже

Индивидуално жени

Масов старт жени

Масов старт мъже

Смесена щафета

Щафета жени

Щафета мъже

Източници 

Биатлон
Зимни олимпийски игри 2014